Alberto Gilardino – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Angelo Gilardino – musicista italiano
 Sergio Gilardino –  linguista italiano